olejnik – zawód historyczny, nazwa rzemieślnika wytwarzającego olej roślinny
 Andrzej Olejnik (ur. 1970) – aktor teatralny i filmowy
 Małgorzata Olejnik (ur. 1966) – posłanka na Sejm RP
 Monika Olejnik (ur. 1956) – dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa
 Robert Olejnik (ur. 1986) – austriacki piłkarz
 Tadeusz Olejnik (ur. 1935) – historyk, regionalista
 Tomasz Olejnik (ur. 1965) – wokalista i autor tekstów, członek rockowej grupy Proletaryat

Zobacz też 
 Olejniczak